Laane kan syfta på:

Geografi

Estland
Laane, Kose kommun – en by i landskapet Harjumaa
Laane, Lääne-Harju kommun – en by i Harjumaa
Laane, Tartumaa – en by i Kambja kommun
Laane, Viljandimaa – en by i Põhja-Sakala kommun

Se även 
Läänemaa eller Lääne maakond, ett landskap i Estland